Bengt Lundholm (né le  à Falun en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Falu IF, il commence sa carrière en senior dans la Division 2 en 1971. Il remporte le Trophée Le Mat 1975 avec le Leksands IF. Il est choisi au treizième tour en cent-quatre-vingt-sixième position par les Jets de Winnipeg lors du repêchage amateur de l'AMH 1975. Il part en Amérique du Nord de 1981 à 1986. Il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les Jets. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1987.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1971-1972|| Falu IF|| Division 2|| 11|| 2|| || 2|| || || || || || 
|-
| 1972-1973|| Falu IF|| Division 2|| 16|| 11|| || 11|| || || || || || 
|-
| 1973-1974|| Leksands IF|| Division 1 || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1974-1975|| Leksands IF|| Division 1|| 18|| 4|| 7|| 11|| 6|| 4|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1975-1976|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 15|| 22|| 37|| 23|| 7|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 1976-1977|| Leksands IF|| Elitserien|| 34|| 8|| 23|| 31|| 28|| 5|| 4|| 3|| 7|| 16
|-
| 1977-1978|| AIK Solna|| Elitserien|| 36|| 16|| 15|| 31|| 22|| 6|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 1978-1979|| AIK Solna|| Elitserien|| 34|| 10|| 10|| 20|| 24|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| AIK Solna|| Elitserien|| 36|| 16|| 16|| 32|| 34|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| AIK Solna|| Elitserien|| 24|| 6|| 8|| 14|| 40|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1981-1982|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 66|| 14|| 30|| 44|| 10|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1982-1983|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 58|| 14|| 28|| 42|| 16|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1983-1984|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 57|| 5|| 14|| 19|| 20|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 78|| 12|| 18|| 30|| 20|| 5|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 1985-1986|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 16|| 3|| 5|| 8|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1985-1986|| AIK Solna || Elitserien|| 13|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| AIK Solna|| Division 1|| 26|| 13|| 14|| 27|| 16|| || || || || 

| | 275|| 48|| 95|| 143|| 72|| 14|| 3|| 4|| 7|| 14

Au niveau international 

| 1974 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 6|| || || || || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1974 || align="left"| Championnat du monde junior || 3|| 0|| || || || || align="left"| Quatrième place
|-
| 1975 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| || || || || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1976 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 6|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1977 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 5|| 3|| 8|| 4|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1978 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 5|| 3|| 8|| 4|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1979 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 4|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1980 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| ||align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en août 1955
Naissance à Falun
Joueur international suédois de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique suédois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du Leksands IF
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980